Melissa Bellevigne est une auteure française née en 1990.

Biographie 

Melissa Bellevigne écrit depuis l'enfance. Elle a quatre enfants. Elle jongle avec les métiers de maman, blogueuse et romancière depuis la petite ville de Folkestone (Kent, Angleterre) où elle est expatriée depuis 2017 avec son mari Denis et leurs garçons. Elle est aussi photographe.

Publications 
 2016 : Paranoïa, éditions Hachette Romans
 2017 : Miroir, tome 2 de la duologie "Paranoïa" , éditions Hachette Romans. 
 2019 : Bientôt Maman, éditions Larousse Pratique, illustré par Jade Sequeval et préfacé par Nathalie Le Breton.
 2021 : Comment te dire, éditions City.

Autres activités

Blogueuse 
Melissa Bellevigne, alias « Golden Wendy » est active en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis 2013. D’abord férue de cosmétiques, elle reçoit le « Golden Blog Award » du meilleur blog beauté en novembre 2014.

Photographe 
Melissa Bellevigne exerce également le métier de photographe dans la petite ville de Folkestone.

Notes et références 

Romancière française du XXIe siècle